Толчковый удар — разновидность направленных импульсных движений в спортивных единоборствах и боевых искусствах, промежуточная между ударами и толчками. Толчковые удары ногами и руками в разных вариантах выполнения присутствуют в различных единоборствах. Толчковые удары оружием (или предметами имитирующими оружие) в определённых разновидностях боевых искусств именуются тычковыми ударами.

Применение 
 
Толчковые удары могут применяться как форма обозначения ударных действий для снижения риска для здоровья бойцов в ходе тренировочных спаррингов и соревнований, либо как способ оттеснения соперника, выведения его на необходимую дистанцию, либо сваливания его на землю, поскольку устоять на месте не отшагнув назад получив толчковый удар сложнее, чем пропустив проносной или хлёсткий удар эквивалентной силы, выполненный той же конечностью. Впрочем, толчковые удары ногой так же могут быть нокаутирующими. В единоборствах с преобладающей ударной техникой ногами, например в тхэквондо («миро») и тайском боксе («тип»), толчковый удар ногой и руками применяется как один из способов защиты от ударов противника (наряду с защитой отбивом, подставкой, отшагом, ударом на опережение и т. п.).

Разновидности

Примечания

Литература 
  Delp, Christoph. Muay Thai Counter Techniques: Competitive Skills and Tactics for Success. — Berkeley, Calif.: North Atlantic Books, 2013. — 264 p. — ISBN 978-1-58394-543-8.
  Meyour, Thierry. Taekwon-Do from White Belt to Black Belt. — 210 p. — ISBN 978-1-29178-111-3.

Ссылки 
 The Complete Body Opponent Bag Book: Push Kick

Терминология единоборств
Техника боевых искусств